ECG est un sigle qui peut désigner :
 Électrocardiogramme ;
Voie générale des classes préparatoires économiques et commerciales ;
 École de culture générale, une école suisse à plein temps du degré secondaire II qui permet l'obtention du diplôme de culture générale, dont :
 École de culture générale Ella-Maillart,
 École de culture générale de Fribourg,
 École de culture générale Jean-Piaget.

eCG est un sigle qui peut désigner :
 equine chorionic gonadotropin (en français, gonadotrophine chorionique équine), une hormone sécrétée par le placenta des juments à partir du  de gestation.

Voir aussi 
 SCP-ECG, format d'enregistrement numérique des électrocardiogrammes